Egzamin z życia (The Parkers) – amerykański serial telewizyjny, sitcom (1999–2004)
 Egzamin z życia – polski serial telewizyjny (2005–2008)